Joaquín Néstor I o Joaquín I Néstor (Cölln, Berlín, Alemania, 21 de febrero de 1484-Stendal, Alemania, 11 de julio de 1535) fue un príncipe elector del territorio de Brandeburgo (1499-1535) y miembro de la Dinastía Hohenzollern. Su apodo proviene del Rey Néstor de la mitología griega.

Biografía 

Joaquín I, hijo mayor de Juan Cícerón (elector de Brandeburgo), recibió una excelente educación bajo la supervisión de Dietrich von Bulow, Obispo de Lebus y Rector de la Universidad de Fráncfort. Fue nombrado Elector de Brandeburgo después de la muerte de su padre en enero de 1499 y pronto contrajo matrimonio con Isabel de Dinamarca, hija del Rey Juan I de Dinamarca. Tuvieron cinco hijos:

  Joaquín II (9 de enero de 1505 - 3 de enero de 1571)
  Ana (1507 - 19 de junio de 1567), casada con Alberto VII de Mecklemburgo-Güstrow.
  Isabel (24 de agosto de 1510 - 25 de mayo de 1558)
  Margarita (29 de septiembre de 1511 - 1577), se casó el 23 de enero de 1530 con Jorge I, Duque de Pomerania, y después de su muerte en 1534 con Juan V, Príncipe de Anhalt-Zerbst.
  Juan (3 de agosto de 1513 - 13 de enero de 1571).

Joaquín I tomó parte en los altercados políticos del reinado escandinavo, pero los primeros años de su mandato se concentraron en administrar a su electorado, donde tuvo éxito al restaurar cierto grado de orden mediante medidas severas. También mejoró la administración de la justicia, promovió el desarrollo del comercio y se solidarizó con las necesidades del pueblo. Al acercarse la elección imperial de 1519, el voto de Joaquín I era ansiosamente solicitado por los seguidores de Francisco I de Francia y Carlos I de España. Después de haber tratado con ambas partes y de haber recibido promesas, esperó poder llegar a ser emperador él mismo, pero cuando las elecciones llegaron, optó por votar al lado ganador, Carlos I. A pesar de eso, la relación entre emperador y elector no era muy amistosa, por lo que Joaquín se mantuvo frecuentementeen contacto con los enemigos de Carlos.

En lo que respecta al poder político de la Dinastía Hohenzollern, Joaquín y su hermano Alberto de Brandeburgo lograron establecer a este último en la Sede episcopal del Arzobispado de Magdeburgo y también el sufragáneo de Halberstadt, ambos príncipes-obispos de territorios principescos. Dichos cargos eran muy influyentes y había numerosos candidatos que los pretendían. Una candidatura podía convertirse en una competencia de sobornos, sin ni siquiera saber cuáles candidatos pagaron para obtener el puesto. La adquisición en 1514 del Electorado de Maguncia para Alberto proporcionó a los Hohenzollern el control de dos de los siete votos en las elecciones imperiales y varias diócesis por recaudación fiscal.

Según el Derecho canónico, Alberto era muy joven para esa posición y como no quería renunciar a su cargo, los Hohenzollern tuvieron que pagar más sobornos a la Santa Sede. Esto agotó sus recursos y los sumergió en grandes deudas con la Familia Fugger.

Para la recuperación de tales gastos, los mediadores estipularon que el Papa permitiría a Alberto vender sus servicios de indulgencia a los creyentes en su archidiócesis. El dinero que se obtenía, debía cubrir la amortización de las deudasː una parte para la Santa Sede, otra parte por permitir el negocio con los creyentes, otra para las expendedurías pagadas por los mismos Hohenzollern y los cargos que involucraban las ventas.

El Electorado de Sajonia también apostó por el trono de Maguncia, pero falló en asegurarlo. Federico III de Sajonia, elector sajón, tenía sus propias deudas, pero ningún cargo ni privilegios eran suficientes para vender sus servicios y recuperar sus gastos. Frustrado, prohibió la venta de servicios en su electorado y permitió a Martín Lutero que predicara en contra.

Joaquín I Néstor, en cambio, se hizo conocido por ser un adherente pugnaz de la Iglesia católica ortodoxa, que necesitaba las ventas y cierta intimidación de los creyentes para recuperar los gastos. El hermano de Joaquín, el arzobispo Alberto, fue el objetivo inicial del ataque por parte de Lutero. Le rogó al Emperador la necesidad de celebrar la Dieta de Worms y fue bastante popular entre los enemigos de los Reformistas.

Como partidario del aprendizaje, Joaquín I fundó la Universidad Europea Viadrina de Fráncfort del Óder en 1506. Designó a Georg von Blumenthal, "el pilar del Catolicismo", como rector de la Universidad de Fráncfort, Obispo de Lebus y asesor de Estado. Él fue uno de los que estuvo presente en Dessau en julio de 1525 y fue miembro de la liga creada en Halle (Sajonia-Anhalt) en noviembre de 1533. Su esposa, en contra de la voluntad de su esposo, al igual que su hermano el Rey Cristian de Dinamarca, se convirtió al luteranismo y buscó asilo en Sajonia en 1528. Fue testigo de cómo el Protestantismo era elegido por otros miembros de su familia. 
Falleció en Stendal en 1535.

Ancestros

Referencias 

 T. von Buttlar, Der Kampf Joachims I. van Brandenburg gegen den Adel (1889)
 J. G. Droysen, Geschichte ier Preussischen Politik (1855–1886)

Joaquin 01 Nestor
Electores de Brandeburgo del siglo XVI (casa de Hohenzollern)